Cryoturris engonia är en snäckart som beskrevs av Woodring 1928. Cryoturris engonia ingår i släktet Cryoturris och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
engonia